Пелеканими́м () — род динозавров из инфраотряда орнитомимозавров (Ornithomimosauria), живших во времена нижнемеловой эпохи ( назад, поздний баррем) на территории современной Испании. Включает единственный типовой вид — Pelecanimimus polyodon.

История изучения 

В июле 1993 года Армандо Диас Ромераль обнаружил скелет динозавра на участке Лас Хойас. В 1994 году он был назван и описан Бернардино Пересом Пересом-Морено, Хосе Луис Сансом, Анджелой Букалиони, Хосе Мораталла, Франсиско Ортега и Диего Расскин-Гутман под названием Pelecanimimus polyodon. Родовое название состоит из  — «пеликан» и  — «имитатор» и дано из-за сходства динозавра с пеликаном. Видовое название — отсылка к большему по сравнению с другими орнитомимозаврами количеству зубов, от греческих основ  (polys) — «много» и  (odous) — «зуб».

Образец голотипа, LH 7777, часть коллекции Лас-Хойас, которая в настоящее время размещается в Музее де Куэнка, Куэнка, Испания, образец был найден в местечке Ла Хойа в провинции Куэнка, Испания, в лагерстевых слоях в типе Кализас Ла Уергина нижнего барремского яруса. Животное найдено в морских отложениях (вероятно, вынесено рекой с суши). Единственный известный экземпляр состоит из полного черепа и передней части скелета. Что примечательно, на нём сохранились некоторые мягкие ткани, благодаря которым мы знаем о наличии у животного горлового мешка, из-за которого род и получил своё название.

Описание 
Длина пелеканимима была оценена в 2—2,5 метра, вес около 30 кг. Череп с остроконечным рылом, над орбитами небольшие рожки, на затылке небольшой гребень. Зубы многочисленные (сотни), расположены в передней части челюстей. Они могли использоваться для срывания травы и/или фильтрации мелких живых организмов. На отдельных сохранившихся участках мягкой кожи без чешуи не сохранилось ни следа перьев. Животное имело большие передние лапы с креплениями для мускулов, как у летающих птиц, и большие ноги с тяжёлыми ступнями. Когти передних лап прямые. О базальности этого рода в группе орнитомимозавров говорит наличие мелких, но многочисленных зубов, утраченных у потомков пелеканимима. Динозавры данного рода — гетеродонты (их передние зубы сильно отличались от задних).

Систематика 
Систематическое положение пелеканимима на основе кладограммы 2003 года:

Палеоэкология 

На месте обнаружения пелеканимима также найдены остатки голосеменных растений, насекомых, ракообразных и моллюсков. Позвоночные в Лас Хойас представлены следующими таксонами:
 лопастепёрой рыбой Holophagus leridae из семейства латимериевых;
 лучепёрыми рыбами из отрядов † Leptolepidiformes, † Pholidophoriformes, † Pycnodontiformes, † Semionotiformes, амиеобразных (Amiiformes), гоноринхообразных (Gonorhynchiformes) и панцирникообразных (Lepisosteiformes);
 земноводными из отрядов † темноспондильных (Temnospondyli), хвостатых (Caudata) и бесхвостых (Anura);
 черепахой ;
 чешуйчатыми (Squamata), занимающих базальное положение в отряде, и из семейства тейид (Teiidae);
 крокодиломорфами из семейств † Atoposauridae, † Bernissartiidae, † Gobiosuchidae;
 орнитоподом Mantellisaurus;
 хищным тероподом Concavenator;
 птерозаврами  и др.;
 энанциорнисовыми птицами: иберомезорнисом,  и ;
 млекопитающим Spinolestes xenarthrosus из семейства † Gobiconodontidae.

Примечания 

Орнитомимозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1994 году